Тогуз-Булак — топоним.
 Тогуз-Булак — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.
 Тогуз-Булак — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Тогуз-Булак — горнолыжный курорт на северных склонах Кыргызского хребта в 40 км юго-восточнее столицы Кыргызстана города Бишкек.